Растениево́дство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений, а также раздел агрономии. Растениеводческая продукция используется как источник продуктов питания для населения, как корм в животноводстве, как сырьё во многих отраслях промышленности (особенно в пищевой, текстильной, фармацевтической и парфюмерной промышленности), а также в декоративных (в цветоводстве) и многих других целях.

Растениеводство как наука изучает многообразие сортов, гибридов, форм культурных растений, особенности их биологии и наиболее совершенные приёмы их выращивания, которые обеспечивают высокую урожайность и качество при наименьших трудовых и материальных затратах.

На земном шаре возделывается свыше 20 тысяч видов культурных растений, наиболее важное значение имеют около 640 видов.

Направления растениеводства 
Основные группы направлений растениеводства — полеводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, виноградарство, цветоводство, лесоводство; в свою очередь, в этих направлениях выделяются отдельные поднаправления и их группы.

 Бахчеводство
 Виноградарство
 Грибоводство
 Лесоводство
 Луговодство
 Овощеводство
 Ореховодство
 Питомниководство
 Полеводство
 Садоводство
 Семеноводство
 Табаководство
 Хмелеводство
 Хлопководство
 Цветоводство

Производственная классификация полевых культур

Зерновые культуры 

 Гречиха
 Кукуруза
 Овёс
 Просо
 Пшеница
 Рис
 Рожь
 Сорго
 Ячмень

Зернобобовые культуры 

 Горох
 Кормовые бобы
 Люпин
 Нут
 Соя
 Фасоль
 Чечевица
 Чина
 Эспарцет

Технические культуры 

 Горчица
 Картофель
 Лён-долгунец
 Подсолнечник
 Сахарная свёкла
 Соя
 Хмель

Сахароносные культуры 

 Сахарная свёкла
 Сахарный тростник

Крахмалоносные культуры 

 Батат
 Картофель
 Ямс

Лекарственные растения 
Некоторые лекарственные растения выращивают в промышленных масштабах. Одно из первых мест в мире среди лекарственных растений по площади промышленных плантаций занимает ромашка аптечная.

Текстильные культуры 

 Джут
 Конопля
 Лён
 Хлопчатник

Каучуконосы 

 Гевея
 Кок-сагыз

Корнеплоды 

 Морковь
 Репа
 Столовая свёкла
 Сахарная свёкла
 Кормовая свёкла
 Хрен

Клубнеплоды 

 Земляная груша
 Картофель

Масличные и эфиромасличные культуры 

 Анис
 Арахис
 Горчица
 Клещевина
 Кориандр
 Кунжут
 Мята
 Подсолнечник
 Рапс
 Роза
 Тмин
 Шалфей

Прядильные культуры 

 Кенаф
 Конопля
 Лён
 Хлопок

Кормовые культуры

Кормовые травы 

 Вика
 Клевер
 Тимофеевка

Силосные культуры 

 Кукуруза
 Подсолнечник

Кормовые корнеплоды 

 Брюква
 Кормовая свёкла
 Морковь
 Турнепс

Кормовые бахчевые культуры 

 Арбуз
 Кабачок
 Тыква

Наркотические культуры 

 Махорка
 Табак

В Российской Федерации 

Переход от плановой к рыночной экономике и распад СССР, а позднее дефолт 1998 г. и экономический кризис, нанесли значительный ущерб растениеводству. Резко сократилось производство сельскохозяйственной продукции; а в ряде регионов произошло сокращение площади пашни, иногда значительное.

См. также 
 Плодородие

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Физиология растений